As the Bell Rings – adattamento statunitense della serie italiana Quelli dell'intervallo.
As the Bell Rings – adattamento britannico della serie italiana Quelli dell'intervallo.
As the Bell Rings – adattamento australiano della serie italiana Quelli dell'intervallo.
As the Bell Rings – adattamento singaporiano della serie italiana Quelli dell'intervallo.
As the Bell Rings – adattamento sud-coreano della serie italiana Quelli dell'intervallo.